Allantonematidae är en familj av rundmaskar. Allantonematidae ingår i ordningen Tylenchida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Allantonematidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Allantonematidae